BXR steht für:
 Bam Airport (IATA-Code), Flughafen von Bam (Iran), Provinz Kerman, Iran

bxr steht für:
 Russisches Burjatisch (ISO-639-3-Code), Varietät der burjatischen Sprache

Abkürzung